Piazzi Smyth steht für:

 Piazzi Smyth (Mondkrater), einen Einschlagkrater auf dem Mond

Siehe auch:
 Charles Piazzi Smyth (1819–1900), schottischer Astronom, Ägyptologe und Esoteriker